Excelsior Mountain bezeichnet mehrere Berge:

 Excelsior Mountain (Kanada), , im Jasper-Nationalpark (Alberta)

Vereinigte Staaten:
 Excelsior Mountain (Washington), , in der Wild Sky Wilderness
 Excelsior Mountain (Kalifornien), , im Yosemite-Nationalpark/Hoover Wilderness
 Excelsior Mountain (Nevada), 
 Excelsior Mountains, Bergkette in Nevada